Нефьо́дов () — російське прізвище, походить від імені Мефодій, зменшуване Фодь, а також , , , , .

Носії 
 Нефьодов Анатолій Іванович — полковник Радянської Армії, Герой Радянського Союзу.
 Нефьодов Валентин Валентинович — російський футболіст.
 Нефьодов Ігор В'ячеславович (1960—1993) — російський актор.
 Нефьодов Максим Євгенович — український економіст, державний службовець.
 Нефьодов Микола Тихонович — український літературознавець, педагог.
 Нефьодов Олександр Степанович — український громадський і політичний діяч, дипломат.
 Нефьодов Олексій Васильович — радянський футболіст, воротар.
 Нефьодов Петро Прохорович — Герой Радянського Союзу.
 Нефьодов Степан Дмитрович (псевдонім Степа́н Е́рзя) — ерзянський скульптор.

Див. також 
 Нефедов

Прізвища на -ов